Nerreter ist der Familienname folgender Personen:
David Nerreter (1649–1726), Theologe und Generalsuperintendent in Pommern
Ernst Louis Otto Nerreter (1809–1880), Theologe und Politiker
Paul Nerreter (1905–1981), Politiker

Siehe auch:
Neureiter
Neureuther